Acanto di Sparta – atleta greco antico
 Acanto – genere di piante di origine mediterranea
 Acanto o Acantha – figura secondaria (probabilmente una ninfa) della mitologia greca
 Acanto – figura secondaria della mitologia greca, fratello di Acantide
 Acanto – ornamento nell'antica architettura greca (ordine corinzio) e romana (ordine composito)

Geografia
 Acanto – città dell'antica Grecia
 Acanto – città dell'antico Egitto
 Acanthus – piccola comunità canadese, nella provincia di Ontario, presso il Cedar Lake

Aziende
 Acantho, società di telecomunicazioni appartenente al Gruppo Hera